La Serie B1 2021-2022 si è svolta dal 16 ottobre 2021 al 4 giugno 2022: al torneo hanno partecipato settantadue squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in sei gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 La prima classificata di ogni girone ha acceduto al primo turno dei play-off promozione
 La seconda classificata di ogni girone ha acceduto al secondo turno dei play-off promozione
 Le squadre classificate all'ottavo e nono posto di ogni girone, nel caso di distacco non superiore ai due punti, hanno acceduto ai play-out retrocessione; nel caso di maggior distacco la squadra nona classifica è retrocessa in Serie B2.
 Le ultime tre classificate di ogni girone sono retrocesse in Serie B2.

I play-off promozione e i play-out retrocessione si sono giocati con gare di andata e ritorno (in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).
 Le squadre vincenti il primo turno play-off sono state promosse in serie Serie A2, mentre le perdenti hanno acceduto al terzo turno.
 Le squadre vincenti il terzo turno play-off, disputato tra le vincenti del secondo turno e le perdenti del primo, sono state promosse in Serie A2.
 Le squadre perdenti i play-off retrocessione sono retrocesse in Serie B2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A 

 II

Girone B

Girone C 

 II

Girone D

Girone E

Girone F

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone C

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone D

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone E

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone F

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie B2.

Play-off promozione

Primo turno

Tabellone

Risultati

Secondo e terzo turno

Tabellone

Risultati

Play-out retrocessione

Tabellone

Risultati

Verdetti

Squadre promosse

Squadre retrocesse 
  II

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022